Il campionato delle nazioni africane 2011 è stata la seconda edizione della competizione omonima, che si distingue dalla Coppa delle nazioni africane per il fatto che ogni nazionale può convocare solo calciatori che giocano nel proprio campionato nazionale.

Il torneo si è tenuto in Sudan dal 4 al 25 febbraio 2011 e ha visto la partecipazione di 16 squadre.

Squadre partecipanti

Stadi
Sono quattro le città che ospitano il torneo: Omdurman, Khartoum, Wad Madani e Porto Sudan per un totale di cinque stadi.

Convocazioni

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone 

Vincitrice del campionato delle nazioni africane 2011

Tunisia(1º titolo)

Note 

2011